Il Rio Quente Resorts Tennis Classic è un torneo di tennis che si gioca a Rio Quente in Brasile dal 2012. L'evento fa parte dell'ATP Challenger Tour e si gioca su campi in cemento.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni